Фёдор Иванович Крижанивский (, 4 сентября 1878, Сквирский уезд, Киевской губернии — 28 апреля 1938) — украинский политический и кооперативный деятель. Создатель и председатель Украинской трудовой партии (октябрь 1917).

Биография 
Родился в семье сельского священника в Сквирском уезде Киевской губернии. С 1901 изучал медицину и право в Дерптском университете (ныне Тартуский университет), впоследствии перевелся в Санкт-Петербургский университет, который окончил в 1907.

После возвращении в Киев стал одним из организаторов украинского кооперативного движения.

Один из основателей Центральной рады Украинской Народной Республики. 20 (7) апреля 1917 был избран заместителем председателя, членом Комитета Центральной рады.

Представлял в Раде и Украинском национальном союзе созданную им в октябре 1917 Украинскую трудовую партию.

В 1918 — работник Днепросоюза. В 1919—1921 годах работал заместителем председателя правления Укринбанк.

С 1921 — профессор Киевского кооперативного института.

В 1930 был арестован органами ГПУ, после трех лет заключения вернулся в Киев.

В 1938 году вновь арестован и 28 апреля того же года — расстрелян.

Ссылки 
 Крижанівський Федір 

Политики по алфавиту
Политики Украины
Педагоги Украины
Кооператоры
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Члены Украинской центральной рады
Казнённые в 1938 году